Rollstuhltennis-Quaddoppel der Sommer-Paralympics 2008.

Titelverteidiger waren David Wagner und Nick Taylor, der ihren Titel erfolgreich verteidigten. Gespielt wurde vom 10. bis 13. September 2008. Insgesamt nahmen 12 Spieler an diesem Turnier teil.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Quaddoppel
2008
Tennisturnier in Peking
Tennisturnier 2008